Eddyville, Californie ;
Eddyville, Illinois ;
Eddyville, Iowa ;
Eddyville, Kentucky ;
Eddyville, Nebraska ;
Eddyville, Oregon.